Brestovo puede referirse a:

 Brestovo, un pueblo del municipio de Stanari, en Bosnia y Herzegovina.
 Brestovo, un pueblo del municipio de Simitli, en la provincia de Blagoevgrad, en Bulgaria.
 Brestovo, un pueblo del municipio de Lovech, en la provincia de Lovech, en Bulgaria.
 Brestovo, un pueblo del municipio de Despotovac, en Serbia.
 Brestovo, un pueblo de Novi Pazar, en Raška, en Serbia.
 Brestovo, un pueblo de Vladičin Han, en Serbia.